Gloria Angelica Tapia Araneda (5 de marzo de 1972) es una actriz sueca. Fue nominada para el premio por Mejor Actriz en los 27.º Premios Guldbagge por su actuación en Agnes Cecilia – en sällsam historia.

Referencias

Enlaces externos 

Actores de cine de Suecia
Actores de televisión de Suecia
Actores del siglo XX
Actores del siglo XXI